Степанковский:

 Степанковский, Владимир Яковлевич (1885—1957) — украинский общественный деятель, публицист.
 Степанковский сельсовет — сельский совет на территории Жабинковского района Брестской области Республики Беларусь.